SMS „Natter” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty:
 SMS „Natter” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Jäger z lat 60. XIX wieku
 SMS „Natter” – niemiecka kanonierka typu Wespe z lat 80. XIX wieku
 SMS „Natter” – austro-węgierski torpedowiec z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich